Namutumba (plaats), plaats in Oeganda
 Namutumba (district), district in Oeganda